Жан Поль Ласкарис ди Вентимилья и Кастеллар (28 июня 1560 года, Кастеллар, Франция — 14 августа 1657 года, Валлетта, Мальта) — гроссмейстер Мальтийского ордена из ветви рода Ласкарисов, владевшей городами Вентимилья и Кастеллар.

Избранный на эту должность в 1636 г., в самое тяжелое для ордена время, когда на него ополчались со всех сторон, Винтимилья разрушил интриги папы Урбана VIII, а также королей Польши и Испании, против независимости ордена. 

Он укрепил Мальту, где до него все было в развалинах; приобрел для ордена остров св. Христофора в Вест-Индии; нанес поражения варварийским корсарам и турецким эскадрам и заставил турок снять осаду острова Кандии.

Ссылки 
 

Великие магистры Мальтийского ордена
Ласкарисы
Итальянские рыцари